Mike Wallace er navn på flere personer:
 Mike Wallace (journalist) – amerikansk tv-journalist
 Mike Wallace (historiker) – amerikansk historiker
 Mike Wallace (baseballspiller) – amerikansk baseballspiller
 Mike Wallace (racerkører) – amerikansk NASCAR-racerkører
 Mike Wallace (politiker) – canadisk politiker
 Mike Wallace (amerikansk fodbold-spiller) – amerikansk amerikansk fodbold-spiller